Адрадас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альмасан. Занимает площадь 67,47 км². Население 72 человека (на 2010 год).

Покровителем города считается святой Исидро.

Население

Примечания

Муниципалитеты Сории